Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

37501–37600. • 37601–37700. • 37701–37800. • 37801–37900. • 37901–38000.

Fordítás

További információk 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája